Ondóa ist der Familienname folgender Personen:
 Christine Ondoa (* 1968), ugandische Medizinerin
 Fabrice Ondoa (* 1995), kamerunischer Fußballspieler
 Franck Ondoa (* 2004), kamerunischer Fußballspieler
 Jean Ondoa (* 1983), kamerunischer Fußballspieler